Friedrich Kern ist der Name folgender Personen:

* Friedrich Kern (Bildhauer) (* 1964), deutscher Bildhauer

Siehe auch:
 Fritz Kern